Недотро́га мелкоцветко́вая () — однолетнее растение; вид рода Недотрога семейства Бальзаминовые.

Ботаническое описание 
Недотрога мелкоцветковая — травянистое растение высотой от 30 до 60 см. Стебель ветвистый, прямостоячий, сочный, утолщённый в узлах.

Листья растения очерёдные, короткочерешковые, яйцевидные, заострённые, пильчатые. Длина листьев от 8 до 17 см, а ширина — от 4 до 8 см.

Цветки у растения мелкие, длиной около 15 мм. Чашечка светло-жёлтого цвета, состоит из трёх чашелистиков, задний видоизменён в прямой, длиной до 10 мм шпорец. Шпорец наружного чашелистика от 4 до 5 мм длиной, прямой, иногда булавовидный, на конце лепестки — сросшиеся по два, трёхлопастные бледно-жёлтые с красноватыми крапинками. Лепесток, противостоящий чашелистику со шпорцем, почти округлой формы, 5 мм длиной и шириной, жёлтого цвета. Венчик светло-жёлтого цвета. Внутри венчика — точки красного цвета.

Плод растения — удлинённая булавовидная коробочка.

Распространение 
Недотрога мелкоцветковая растёт по берегам рек, в ущельях и по каменистым склонам гор. Встречается во влажных тенистых местах европейской части России, а также в Западной Сибири и в Средней Азии.
В Европе заносный вид, распространившийся в XIX веке из культуры в ботанических садах; в Сибири также является заносным. Первичный ареал — Средняя Азия. В настоящее время встречается во всех областях средней полосы России.

Химический состав растения 
Надземная часть растения содержит сапонины тритерпеновые, алкалоиды (0,016 %), витамин С и следовые количества каротина, а также смолы (3,55 %), флавоновые гликозиды (0,43 %), кумарин, дубильные вещества.

В листьях растения содержатся углеводы (сахара, крахмал), витамин С, фенолкарбоновые кислоты (кофейная, п-кумаровая, феруловая, п-гидроксибензойная, ванилиновая, гентазиновая), кверцетин, кемпферол, лейкоантоцианы, антоцианы в гидролизате (дельфинидин, цианидин), нафтохиноны.

В семенах содержатся плантеоза, жирное масло (50,2 %), в его составе уксусная кислота.

При передозировке препаратов недотроги наблюдается угнетение деятельности сердца и рвота.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чёрная книга флоры Средней России. Чужеродные виды растений в экосистемах Средней России.
 
 
 Недотрога мелкоцветковая
Природные нафтохиноны:перспективы медицинского применения

Бальзаминовые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Инвазивные виды растений
Растения Чёрной книги флоры Средней России